|-
| 108601 - || || 24 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108602 - || || 29 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108603 - || || 20 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108604 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108605 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108606 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108607 - || || 26 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108608 - || || 26 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108609 - || || 26 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108610 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108611 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108612 - || || 28 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108613 - || || 30 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108614 - || || 17 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108615 - || || 17 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108616 - || || 17 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108617 - || || 19 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108618 - || || 19 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108619 - || || 19 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108620 - || || 19 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108621 - || || 20 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108622 - || || 20 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108623 - || || 21 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108624 - || || 22 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108625 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108626 - || || 26 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108627 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108628 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108629 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108630 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108631 - || 2001 NG || 10 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108632 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108633 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108634 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108635 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108636 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108637 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108638 - || || 13 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108639 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108640 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108641 - || || 15 de juliol, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 108642 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108643 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108644 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108645 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108646 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108647 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108648 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108649 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108650 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108651 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108652 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108653 - || || 9 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108654 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108655 - || || 12 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108656 - || || 12 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108657 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108658 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108659 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108660 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108661 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108662 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108663 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108664 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108665 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108666 - || 2001 OD || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108667 - || 2001 OS || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108668 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108669 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108670 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108671 - || || 19 de juliol, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108672 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108673 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108674 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108675 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108676 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108677 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108678 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108679 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108680 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108681 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108682 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108683 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108684 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108685 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108686 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108687 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108688 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108689 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108690 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108691 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108692 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108693 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108694 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108695 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108696 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108697 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108698 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108699 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108700 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
8